College Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

College Park (Georgia)
College Park (Maryland)